Maria da Escócia, monarca também chamada de Maria Stuart

Na ficção

Maria Stuart (telenovela), produção brasileira exibida em 1982
Maria Stuart (peça teatral), de Friedrich Schiller
Maria Stuart, Rainha da Escócia, filme com Katharine Hepburn
Mary, Queen of Scots, filme com Vanessa Redgrave exibido no Brasil como Mary Stuart, Rainha da Escócia

Desambiguações de antropônimos